

Cinema 
 The Killer – film del 1921 diretto da Jack Conway e Howard C. Hickman
 Contratto per uccidere (The Killer) – film del 1964 diretto da Don Siegel
 The Killer – film del 1989 diretto da John Woo
 The Killer - Ritratto di un assassino (The Minus Man) – film del 1999 diretto da Hampton Fancher
 The Killer – film del 2006 diretto da Hasnain Hyderabadwala e Raksha Mistry

Letteratura 
 The Killer – romanzo di Walter B. Gibson del 1933
 The Killer – romanzo di Colin Wilson del 1970
 The Killer – racconto di Stephen King

Musica 
 The Killer – album degli Impious del 2002
 The Killer – album di Shed del 2012
 The Killer – singolo dei Mobile del 2008

Pagine correlate 
 Killer
 The Killers (disambigua)